Antelope Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Antelope Peak (Pinal County, Arizona)
 Antelope Peak (Yavapai County, Arizona)
 Antelope Peak (Kalifornien)
 Antelope Peak (Montana)
 Antelope Peak (Nebraska)
 Antelope Peak (Elko County, Nevada)
 Antelope Peak (Eureka County, Nevada)
 Antelope Peak (Nye County, Nevada)
 Antelope Peak (Oregon)
 Antelope Peak (Carson County, Texas)
 Antelope Peak (Jeff Davis County, Texas)
 Antelope Peak (Beaver County, Utah)
 Antelope Peak (Iron County, Utah)